Еспаррон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Еспаррон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Еспаррон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар